Tudelilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Tudelilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tudelilla är kuperad västerut, men österut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Tudelilla. Runt Tudelilla är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Calahorra,  km öster om Tudelilla. Trakten runt Tudelilla består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien